Il doppio del torneo di tennis Seoul Open 1993, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jan Apell e Peter Nyborg che hanno battuto in finale Neil Broad e Gary Muller 5-7, 7-6, 6-2.

Teste di serie

 Brad Pearce /  David Rikl (primo turno)
 Neil Broad /  Gary Muller (finale)

<li> John-Laffnie de Jager /  Christo van Rensburg ''(quarti di finale)
<li> Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone dal sito dell'ITF

Seoul Open 1993